Justin Kloos (né le  à Lakeville, dans l'état du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Black Hawks de Waterloo dans la USHL. Il passe professionnel avec le Wild de l'Iowa dans la Ligue américaine de hockey en 2016.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2010-2011 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||10 ||3 ||2 ||5 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 							
|2011-2012 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||2 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||54 ||29 ||58 ||87 ||22 ||5 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|2013-2014 || Golden Gophers du Minnesota || Big-10 ||41 ||16 ||16 ||32 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Golden Gophers du Minnesota || Big-10 ||39 ||13 ||19 ||32 ||26 ||- ||- ||- || -||-
|-
|2015-2016 || Golden Gophers du Minnesota || Big-10 ||37 ||16 ||27 ||43 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2016-2017 || Golden Gophers du Minnesota || Big-10 ||38 ||18 ||25 ||43 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH ||9 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH ||76 ||19 ||31 ||50 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Wild de l'Iowa || LAH ||34 ||12 ||18 ||30 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Gulls de San Diego || LAH ||25 ||6 ||9 ||15 ||10 ||16 ||3 ||6 ||9 ||2
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||53 ||11 ||19 ||30 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 48 || 11 || 9 || 20 || 22 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022|| Leksands IF || SHL ||  ||

Transactions en carrière  

 Le 29 mars 2017, il signe avec le Wild du Minnesota

 Le 8 février 2019, il est échangé aux Ducks d'Anaheim par le Wild du Minnesota en retour de Pontus Aberg.

Références 

Naissance en novembre 1993
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Lakeville (Minnesota)
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Leksands IF